Haase může znamenat:

 Andreas Haase (1804–1864), rakouský knihtiskař a politik, pražský měšťan, poslanec Českého zemského sněmu
 Bohumil Haase (1763–1824), český nakladatel, knihtiskař, kamenotiskař, tvůrce typografického měrného systému pro Rakousko
 Helga Haaseová (1934–1989), německá a východoněmecká rychlobruslařka
 Hugo Haase (1863–1919), německý právník, politik a pacifista
 Jella Haase (* 1992), německá herečka
 Johann Haase (1837–1904), poslanec Říšské rady a Moravského zemského sněmu, starosta Znojma
 Jürgen Haase (* 1945), východoněmecký atlet, běžec na dlouhé tratě
 Martin Theodor Haase (1847–1928), superintendent-elekt Moravsko-slezské superintendence rakouské evangelické církve
 Robin Haase (* 1987), nizozemský profesionální tenista
 Theodor Haase (1834–1909), rakousko-uherský evangelický duchovní a teolog ze Slezska a politik
 Wolfgang Haase (1870–1939), právník a činitel evangelické církve v Rakousku

Podobné jméno 
 Haas